Lennart Svensson kan syfta på
 Lennart Svensson (journalist) (1924–2020)
 Lennart Svensson (fotbollsspelare) (född 1934)
 Lennart Svensson (pedagog) (född 1942), professor emeritus i pedagogik vid Lunds universitet
 Lennart Svensson (filmregissör) (född 1946), producent, manusförfattare, skådespelare
 Lennart Svensson (medicinvetare) (född 1948), professor i molekylär virologi vid Linköpings universitet
 Lennart Svensson (sociolog) (född 1948), professor i sociologi vid Linköpings universitet
 Lennart Svensson (brottare) (född 1950), olympisk brottare
 Lennart Svensson (mångkampare) (aktiv 1950)
 Lennart R. Svensson (född 1952), skådespelare
 Lennart Svensson (militär) (född 1954)